Fenglin () – gmina miejska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Fenglin w 2016 roku liczyła 11 004 mieszkańców – 5275 kobiet i 5729 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 4395, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,5 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian